El término trepador pico de hoz puede referirse a:

 trepador pico de hoz, el nombre común del ave Campylorhamphus procurvoides en Venezuela; o
 trepador pico de hoz, el nombre común del ave Campylorhamphus pusillus en Costa Rica.